

Patronyme

 Antonieta de Bonilla, femme politique guatémaltèque ;
 Bobby Bonilla (1963--, joueur de baseball américain ;
 Cristian Omar Bonilla (1985-), footballeur argentin ;
 Daniel Bonilla (1993-), coureur cycliste costaricien ;
 E. J. Bonilla (1988- ), acteur américain ;
 Leon Fernandez Bonilla (1840-1887), historien, avocat et diplomate costaricien ; 
 Javier Bonilla, économiste et homme politique mexicain ;
 José Adrián Bonilla (1978-) , coureur cycliste costaricien ;
 Manuel Bonilla, général et homme politique hondurien ;
 Michelle Bonilla, actrice américaine ;
 Policarpo Bonilla, homme politique hondurien ;
 Víctor Bonilla (1971-), footballeur international colombien.

Autre 
 Observation de Bonilla, observation astronomique faite le 12 août 1883 par José Bonilla.